Maia Skouris is een personage in de Amerikaanse televisiereeks The 4400, gespeeld door actrice Conchita Campbell.

Maia verschijnt voor het eerst in de pilotaflevering en daarna in (bijna) elke aflevering.

Maia Skouris verdween als eerste van 4400 mensen in 1946. 58 jaar later keert ze terug op aarde zonder ook maar 1 dag ouder te zijn geworden. Maia is sinds haar terugkeer helderziend maar ze wordt voortdurend gekweld door visioenen uit de toekomst.

Van haar oorspronkelijke familie blijft er na 58 jaar niemand meer over, het blijkt onmogelijk om haar terug in contact te brengen met het verleden. NTAC agente Diana Skouris besluit het meisje te adopteren. Ook Maia verlangt na een tijdje opnieuw naar een normaal leven, ze besluit haar omgeving wijs te maken dat ze niet langer geplaagd wordt door visioenen, voortaan houdt ze alles voor zich en schrijft ze alles neer in een dagboek.

Personage uit The 4400